Junker poate fi:

 junker, pronunțat , un aristocrat, de la expresia germană Jung(er) Herr, „domn tânăr”
 Karin Junker, pronunțat , persoană politică germană
 junker (toxicoman), pronunțat , toxicoman

Vezi și 
 Junkers (dezambiguizare)
 Jung

Nume de familie germane